ODP:
 Open Directory Project
 .odp — расширение имени файла в формате OpenDocument, содержащего презентацию
 On Device Portal